Подолянчук Василь Володимирович (1981—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Подолянчук Євген Петрович (1991—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Подолянчук Станіслав Вікторович — кандидат фізико-математичних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.